Vereinigte Volksbank steht für: 
 Vereinigte Volksbank (Brakel), Genossenschaftsbank
 Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage, Genossenschaftsbank
 Vereinigte Volksbank Dillingen Dudweiler Sulzbach/Saar, ehemalige Genossenschaftsbank
 Vereinigte Volksbank Ganderkesee-Hude-Bookholzberg-Lemwerder, Genossenschaftsbank
 Vereinigte Volksbank Griesheim-Weiterstadt, Niederlassung der Frankfurter Volksbank
 Vereinigte Volksbank Limburg, ehemalige Genossenschaftsbank
 Vereinigte Volksbank Maingau, ehemalige Genossenschaftsbank
 Vereinigte Volksbank Münster, ehemalige Genossenschaftsbank (siehe Volksbank Münsterland Nord)
 Vereinigte Volksbank Saarlouis – Losheim am See – Sulzbach/Saar, Genossenschaftsbank

Siehe auch:
 Vereinigte Volksbanken
 Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank
 Vereinigte VR Bank
 Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz